Public Broadcasting Service, la cadena estatunidenca de televisió pública.
 Tampó fosfat salí, una solució tampó la generalment utilitzada en recerca biològica.
 Galena, forma mineral natural del sulfur de plom (II), de fórmula (PbS).